Love Songs ("canzoni d'amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Danza 
 Love Songs – coreografia di William Forsythe del 1979

Musica 
 Love Songs – album dei Beatles del 1977
 Love Songs – edizione britannica di Memories, album di Barbra Streisand del 1980
 Love Songs – album di Jennifer Love Hewitt del 1992
 Love Songs – album di Dan Fogelberg del 1995
 Love Songs – album di David Sanborn del 1995
 Love Songs – album di Elton John del 1996
 Love Songs – album dei Gipsy Kings del 1996
 Love Songs – album di Aretha Franklin del 1997
 Love Songs – album dei The Carpenters del 1997
 Love Songs – EP degli Alien Ant Farm del 1998
 Love Songs – album di Yanni del 1999
 Love Songs – album di Collin Raye del 2000
 Love Songs – album di Babyface del 2001
 Love Songs – album di Michael Jackson del 2002
 Love Songs – album di John Michael Montgomery del 2002
 Love Songs – album del gruppo The Alan Parsons Project del 2002
 Love Songs – album dei Toto del 2003
 Love Songs – album di Nat King Cole del 2003
 Love Songs – album di Julio Iglesias del 2003
 Love Songs – album dei Santana del 2004
 Love Songs – album dei Bee Gees del 2005
 Love Songs – album dei Chicago del 2005
 Love Songs – album degli Heart del 2006
 Love Songs – album di Billy Ray Cyrus del 2008
 Love Songs – album di Trisha Yearwood del 2008
 Love Songs – album di Ayumi Hamasaki del 2010
 Love Songs – album delle Destiny's Child del 2013
 Love Songs – album di Tina Turner del 2014
 Love Songs – singolo dei Lukas Graham del 2020

 Love Songs (with Diana Ross) – album di Michael Jackson del 1984
 Lovesongs (They Kill Me) – brano musicale dei Cinema Bizarre del 2007
 Love Songs – album dei Pooh del 2013

Televisione 
 Canzoni d'amore (Love Songs) – film TV del 1999 diretto da Andre Braugher e Louis Gossett Jr.

Pagine correlate 
Love Song
Song of Love